Baião (Brasile): comune brasiliano dello stato del Pará;

Baião (Portogallo): comune portoghese del distretto di Porto